Sous la terreur est un film muet français réalisé par Albert Capellani, sorti en 1910
 Sous la terreur est un film français réalisé par Marcel Cravenne et Giovacchino Forzano sorti en 1936 ;
 Sous la terreur () est un film britannique réalisé par Ralph Thomas, sorti en 1958.